Als Dichlorethan (C2H4Cl2) werden bezeichnet:
 1,1-Dichlorethan
 1,2-Dichlorethan

en:Dichloroethane
fr:C2H4Cl2
ja:ジクロロエタン
nl:Dichloorethaan